28. længdegrad kan henvise til:

 28. vestlige længdekreds
 28. østlige længdekreds